Triossido di diboro  – 
Monossido di diboro  – 
Subossido di boro  –